Heidenheim poate să insemne:

 orașul Heidenheim, numit oficial Heidenheim an der Brenz, din landul Baden-Württemberg
 Districtul Heidenheim din Baden-Württemberg
 comuna Heidenheim (Mittelfranken) din Districtul Weißenburg-Gunzenhausen, landul Bavaria
 Mănăstirea Heidenheim din comuna Heidenheim (Mittelfranken)

Este de asemenea numele de familie ale următoarelor persoane:
 Moritz Heidenheim (1823–1898), teolog anglican de origine evreiască
 Wolf Heidenheim (1757–1832), învățat evreu